BBC steht für:

 Basketballclub, in Vereinsnamen
 Bay City Municipal Airport, Flughafen von Bay City (Texas), laut IATA-Code
 BBC Chartering, vormals Briese Bischoff Chartering, Schiffscharterunternehmen
 BBC Micro, Heimcomputerserie von Acorn (1981–1994)
 BBC Südost, ehemaliger Berliner Fußballverein (1950–1990)

 Behr Bircher Cellpack BBC, Schweizer Industriekonzern
 Bell, Book & Candle, deutsche Popband
 Biman Bangladesh Airlines, Fluggesellschaft in Bangladesch, laut ICAO-Code
 Bismarckhütter Ballspiel Club, ehemaliger Fußballverein (1908–1922)
 Brisbane Boys’ College, Jungenschule in Queensland, Australien
 British Broadcasting Corporation, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt des Vereinigten Königreichs
 Brombenzylcyanid, stark augenreizende Verbindung
 Brown, Boveri & Cie., ehemaliger Schweizer Elektrotechnikkonzern, ab 1988 Asea Brown Boveri (ABB)
 Bulletin Board Code, an HTML angelehnte Auszeichnungssprache, siehe BBCode 
 Burger BC 08, deutscher Fußballverein aus Burg im Landkreis Jerichower Land

 bbc steht für:
 Batak Toba, Bataksprache im indonesischen Nordsumatra, laut ISO-639-3-Code

Abkürzung